Leonard Gabriel Pociej (1632-1695) – wojewoda witebski
 Leonard Pociej (zm. 1774) – strażnik wielki litewski, oboźny wielki litewski